Солнечный Берег — топонимы:

Болгария 
 Солнечный Берег — курортный регион в Болгарии.

Испания 
 Коста-дель-Соль ( — «Солнечный берег») — курортный регион в южной Испании.

Россия 
 Солнечный Берег — микрорайон в посёлке Чурилово г. Челябинска, расположенный между озёрами Первое и Второе.